Шампион или Шампьон () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 
 Шампион, Эдмэ (Edmé Champion; 1764—1852), по прозвищу «человек в голубом плаще» — французский филантроп.
 Шампьон, Эмиль (1879—?) — французский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.

  — словенский футбольный клуб из Целе.

См. также 
 Шампионне

Примечания